Stenomicridae é uma família de insectos pertencente à ordem Diptera.

Género:

 Podocera Czerny, 1929

Dípteros